Ксения Буравская (род. 29 сентября 1977, Москва) — российская актриса.

Биография 
Родилась в Москве. С родителями переехала во Францию, а в 16 лет с отцом (режиссёром и драматургом Александром Буравским) — в США. В Нью-Йорке окончилa Институт театра и кино Ли Страсберга и .

Начала сниматься в США, но затем вернулась в Россию. Одна из первых ролей в телесериале «Хиромант», также сыграла роли в телесериалах «Дорогая Маша Березина», «Холостяки», «Атлантида», «История летчика», «Точка кипения» и других. Сыграла роль Майи в российском фильме «Мороз по коже» (на роль была приглашена как говорящая по-английски актриса). Снималась преимущественно в России, хотя также играла в американских и французских фильмах. Необычным стало участие в ленте 2016 года «Коллектор», где, как отметил режиссёр Алексей Красовский, Буравская сыграла на съёмочной площадке почти всех персонажей, и лишь потом на её игру были наложены голоса других актёров.

Вторым домом наряду с Москвой считает Францию. Разведена, воспитывает сына.

Фильмография 
 1999 —  (США)
 2002 — Русские в городе ангелов (т/с) — Надя
 2004 — Дорогая Маша Березина (т/с) — Ника Никитина
 2004 — Холостяки (т/с) — Дина
 2005 — Хиромант (т/с) — Екатерина Леонидовна Певцова, девушка Сергея
 2006 — Парижане (т/с) — Люсьен Кострова
 2006 — Билет в гарем (т/с) — Катя
 2006 — Из пламя и света — Надя Верзилина
 2006 — Ночной экспресс — девушка
 2006 — Русское средство — Кэт Дубовски
 2007 — Заражение (США) — Ирина Тельник
 2007 — Мороз по коже — Майя
 2007 — Ленинград. Город живых — Клэр Бишоп
 2007 — Атлантида (т/с) — Ольга
 2008 — Непрощённые — Дина
 2008 — Хиромант 2. Линии судеб (т/с) — Екатерина Леонидовна Рябинина, жена Сергея
 2009 — История лётчика (т/с) — Лиза
 2010 — 45 см
 2010 — Красная ртуть (Россия/Эстония) — Тайра
 2010 — Классные мужики (т/с) — Алина Шумская
 2010 — Точка кипения (т/с) — Полина Штолле
 2010 —  (Великобритания) — Катерина
 2011 — Откройте, это я — Тоня
 2011 —  (Франция) — Елена
 2012 — Мамы
 2013 — Дублёр — Света, жена Успенского
 2013 — Берега — жена начальника заставы
 2013 — Джо (т/с) (Франция) — Marie-Eve Lambert
 2015 —  (т/с) (Франция)
 2015 — Королева красоты (т/с) — Галя, жена Валерия
 2016 — Сын моего отца (т/с)
 2016 — Коллектор — Наталья (голос)
 2017 — Трое в лабиринте (Россия/Украина)

Примечания

Ссылки 

Русские эмигранты четвёртой волны в США
Русские эмигранты четвёртой волны во Франции
Вернувшиеся русские эмигранты четвёртой волны